Csong, kínai vezetéknév (Zhong; 钟/崇)
 Csong, koreai vezetéknév (Jeong; 정)